Maud'huy :
Pierre Charles Maud'huy (1774–1843), homme politique français.
Louis Ernest de Maud'huy (1857–1921), officier général français
Place de Maud'huy, place située à Metz
Rue du Général-de-Maud'Huy, voie du 14 arrondissement de Paris